Akzessorisch (von lat. accedere „hinzutreten“) (abhängig, zusätzlich, hinzutretend) steht als Adjektiv für

 Akzessorietät, einen Rechtsbegriff, der die Abhängigkeit des Bestehens eines Rechtes von dem Bestehen eines anderen Rechts beschreibt
 Akzessorien, die Bezeichnung für mineralische Nebengemengteile
 Akzessorische Gene, zusätzliche Nukleotide der komplexen Retroviren
 Akzessorische Geschlechtsdrüse